Saturator — дебютний демо-альбом польського репера O.S.T.R. Альбом записувався приблизно з 1997-го по 2000-ий роки в домашніх умовах, без участі інших реперів. Одна з пісень — фрістайл «Free about 4 MC's» вийшла 2002 року в альбомі 30 minut z życia. 

В інтерв’ю 2009 року O.S.T.R. зізнався, що від видавництва вціліла лише одна робота, а усі інші копії були знищені.

Список композицій 
 «A Więc Bądź Przy Tym» — 4:30
 «Moje Bugi Jak Spodnie» — 3:26
 «ŁKS» — 5:31
 «OSTR-uj» — 3:38
 «Free About 4 MC's» — 3:58
 «Moje Bugi Jak Spodnie (Instrumental)» — 3:23

Примітки 

Музичні альбоми 2000